IP poate fi:

 Protocol pentru Internet - din limba engleză, Internet Protocol
 Ip, Sălaj, comună din România
 Insula Clipperton, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Masacrul din Ip
 IP Devel, companie de software din România
 Adresă IP
 TCP/IP
 IP Multimedia Subsystem
 Voce peste IP

Legături externe 
 
  „IP” la acronymfinder.com